Habillage est un mot français qui peut désigner :

 Habillage (graphique), techniques qui visent à améliorer l'aspect graphique d'un document ou d'une production vidéo ou informatique;
 Habillage (transport), technique employée dans le domaine du Transport public de voyageurs pour organiser et prévoir rationnellement les tâches quotidiennes des véhicules et des conducteurs;
 Habillage (typographie), on dit qu'un texte « habille » une illustration quand il épouse le contour d'une image ou d'un élément graphique.